Póvoa ist der Name folgender Gemeinden in Portugal:

 Póvoa (Miranda do Douro), Gemeinde im Kreis Miranda do Douro
 Póvoa de Agrações, Gemeinde im Kreis Chaves
 Póvoa de Atalaia, Gemeinde im Kreis Fundão
 Póvoa de Cervães, Gemeinde im Kreis Mangualde
 Póvoa do Concelho, Gemeinde im Kreis Trancoso
 Póvoa de Cós, Gemeinde im Distrikt Leiria
 Póvoa d’El-Rei, Gemeinde im Kreis Pinhel
 Póvoa da Isenta, Gemeinde im Kreis Santarém. 
 Póvoa de Lanhoso, Kleinstadt und Kreis in Nordportugal
 Póvoa de Midões, Gemeinde im Kreis Tábua.
 Póvoa de Rio de Moinhos, Gemeinde im Kreis Castelo Branco
 Póvoa de Penela, Gemeinde im Kreis Penedono
 Póvoa de São Miguel, Gemeinde im Landkreis Moura
 Póvoa de Santarém, Gemeinde im  Kreis Santarém. 
 Póvoa de Santo Adrião,  Gemeinde im Kreis Odivelas
 Póvoa de Santa Iria, Gemeinde  und Stadt im Kreis Vila Franca de Xira
 Póvoa de Varzim, ehemalige Gemeinde bei Póvoa de Varzim